Роландо може да се односи на:
 Роландо (име)
 Роландо (видео-игра)
 Роландо (фудбалер)
 Роландо (Торино)